Tapmuktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tapmuktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735091-168444), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,9 ha)
Tapmuktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736506-168543), sjö i Jokkmokks kommun,  (24,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn